Нехаєв Ігор Дмитрович (нар. 20 грудня 1999, Донецьк, Україна, Україна) — український футболіст, нападник клубу «Сталь» (Кам'янське).
 Нехаєв Олександр Сергійович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.